Il n'existe pas de cour d'appel de l'ordre judiciaire à Marseille. Vous cherchez peut-être :
 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le ressort territorial comprends la ville de Marseille;
 la cour administrative d'appel de Marseille.

Page d'homonymie pour quelque chose qui n'existe pas